St. Columba's School má několik významů:

 St. Columba's School (Dillí) – škola v Dillí, Indie,
 St. Columba's School (Renfrewshire) – škola v Renfrewshire, Velká Británie